Гран-при США-Запад 1983 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1983 года. Прошёл на городской трассе в Лонг-Бич, Калифорния, США. Соревнования состоялись 27 марта 1983 года.

Classification 

|}

 Весь уик-энд ходили слухи, что организатор гонки Крис Пук, главное действующее лицо попытки создать «Монте-Карло Соединенных Штатов Америки» в Лонг-Бич, решил, что Формула-1 очень дорогой и рисковый вид спорта. И действительно, после гонки он объявил, что планирует провести гонку чемпионата CART в 1984 году вместо гонки Формулы-1. Несмотря на успех Гран-при и ощутимый рост внимания к городу, организаторы посчитали, что менее дорогой и более популярный чемпионат CART, в котором выступают преимущественно американские гонщики, будет более многообещающим вложением.
 В ходе данного Гран-при Джон Уотсон установил рекорд победы с наихудшей стартовой позиции, прорвавшись на первое место с 22-го на старте. Также эта победа стала для него последней в карьере.

Ссылки 
 
 
 
 Обзор гонки на f1news.ru
 Подробности рекордной победы Уотсона на motorsport.com

Гран-при США-Запад
События 27 марта
Март 1983 года
1983 год в Калифорнии